Springenschmid ist der Familienname folgender Personen:

 Ingo Springenschmid (1942–2016), österreichischer Bildender Künstler und Literat
 Karl Springenschmid (1897–1981), österreichischer Schriftsteller und Lehrer